Echokardiografia
 Echo serca (serial telewizyjny)